Отравлéние свинцóм (сатурнизм, от  (по имени планеты) — свинец) — наиболее распространённый вид отравлений тяжёлыми металлами. Обычно заболевание наблюдается у детей от года до пяти лет. Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров, вдыхании выхлопных газов двигателей, работающих на этилированном бензине (в России и СНГ тетраэтилсвинец запрещён к применению в качестве антидетонатора), что вызывает психотропное, нейротоксическое и гемолитическое действия. Попадая в организм, органические соединения металла превращаются в неорганические, что приводит к хронической интоксикации. Характеризуется отравление поражением всех отделов головного мозга.

Общие сведения 
При работе со свинцом его попадание в организм приводит к повышению концентрации этого вещества в крови. Поэтому уже в 1950-х предпринимались попытки разработать критерии, позволяющие с помощью биомониторинга распознать начало заболевания на его ранних стадиях. Одним из диагностических признаков отравления свинцом является так называемая «свинцовая кайма». Дальнейшее развитие науки позволило сформулировать требования, обязательные для выполнения работодателем, которые есть в стандарте США по охране труда при работе со свинцом. Концентрация свинца и протопорфирина цинка в крови строго контролируется, см. раздел Медицинское обследование.

Значительное загрязнение окружающей среды свинцом происходило в результате выхлопов автомобильных двигателей, так как соединения свинца (тетраэтилсвинец) добавлялись в топливо с целью повышения его октанового числа. В России этилированный бензин был запрещён с 15 ноября 2002 года. ПДК соединений свинца в атмосферном воздухе — 0,003 мг/м³, в воде — 0,03 мг/л, почве — 20,0 мг/кг. Сброс свинца в Мировой океан — 430—650 тысяч т/год.

Установлена связь между отравлением свинцом и уровнем преступности.

Профилактика 
Для защиты от ингаляционного поступления свинца в организм на рабочих местах следует использовать эффективные средства коллективной защиты — снижение запылённости воздуха, автоматизация технологических процессов и дистанционное управление, использование эффективной вентиляции и воздушных душей и др. Необходимы предварительный (для поступающих на работу) и периодический (для работающих) медосмотры.

Изучение профессиональной заболеваемости работников разных отраслей в СССР и РФ показало, что при том, как сейчас выбираются и используются СИЗОД (в РФ), добиться эффективной профилактики профессиональных заболеваний с помощью этого «последнего средства защиты», удаётся исключительно редко.

Умершие от отравления свинцом 
 Причиной смерти Бетховена учёные считают отравление свинцом.
 Согласно исследованиям канадского антрополога Оуэна Битти 1981—1984 гг., значительная часть участников британской арктической экспедиции Джона Франклина 1845—1848 годов погибла от отравления свинцом из-за некачественно произведённой пайки банок, в которых хранились консервы.
 Зимой 1872—1873 годов на Шпицбергене умерло 17 вынужденно зимовавших там охотников на тюленей (так называемая «трагедия в Шведском доме»); исследования их останков, проведённые в 2008 году, показали, что с высокой вероятностью их погубило отравление свинцом, содержавшимся в консервных банках с пищей.
 В Древнем Риме свинцовый сахар широко использовался как подсластитель.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 The ongoing tragedy of lead in our lives  // «», 2018.

Профессиональные заболевания
Свинец
Отравления
Охрана труда
Нарушения пигментации
Психопатология
Биохимия химических элементов